Die Spor Toto Süper Lig 2010/11 war die 53. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2010 und endete am 22. Mai 2011 mit dem 34. und letzten Spieltag.

Als Sieger und somit Türkischer Meister, ging Fenerbahçe Istanbul hervor, wegen Verdacht der Spielmanipulation genehmigte der Türkische Fußball-Verband jedoch nicht die Teilnahme am Europapokal. Die UEFA hat im Jahre 2013 Fenerbahçe Istanbul für 2 Jahre vom Europapokal gesperrt. Die türkische Justiz hat Fenerbahçe Istanbul wegen Spielmanipulation in 6 Meisterschaftsspielen für schuldig befunden. Dieses Urteil fiel in einem Prozess, dessen Organisation der Terrororganisation FETÖ zugeschrieben wird. Nachdem Fenerbahçe Istanbul vor dem europäischen Sportgerichtshof CAS in Berufung gegangen ist, hat die CAS dem Urteil der UEFA zugestimmt. Im anschließenden Berufungsverfahren vor der türkischen Justiz wurde Fenerbahçe Istanbul freigesprochen. Der Meistertitel für die Spielzeit 2010/2011 wurde Fenerbahce vom türkischen Fußballverband TFF zugesprochen. Trabzonspor kämpft jedoch noch immer darum, den Titel für die Spielzeit 2010/2011 zugesprochen zu bekommen.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2010/11 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren der Zweitligameister Kardemir Karabükspor, der Vizemeister Bucaspor und der Play-off-Sieger Konyaspor. Während Karabükspor mit dem Aufstieg nach zwölf Jahren und Konyaspor nach drei Jahren in die Süper Lig zurückkehrte, bedeutete der Aufstieg für Bucaspor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte.

 Antalyaspor → Medical Park Altalyaspor

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* Die Partie zwischen Gaziantepspor und Bursaspor wurde aufgrund von Fanausschreitungen abgebrochen. Daraufhin wurde Bursaspor nachträglich vom türkischen Fußballverband als Sieger ernannt. Das Ergebnis lautet 0:3.

Torschützenliste

Scorerliste

Meiste Torvorlagen

Spielstätten

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Siehe auch 
 Bank Asya 1. Lig 2010/11
 Türkiye Kupası 2010/11

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Süper Lig Saison 2010/11 auf tff.org (türkisch)
 Tabelle und Spielplan der Süper Lig Saison 2011/12 auf Kicker.de
 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11